Корюкин — русская фамилия.

Известные носители:
 Корюкин, Геннадий Петрович (1924—1944) — танкист, старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Корюкин, Николай Иванович (1915—1982) — советский дипломат.

 Корюкина, Ирина Петровна (род. 1953) — ректор Пермской государственной медицинской академии.